Град Мостар (, ) — боснийское административно-территориальное образование (де-юре город федерального значения в Федерации Боснии и Герцеговины), куда входят город Мостар и прилежащие к нему окрестности.

География 
Мостар располагается на юге всей Боснии и Герцеговины в целом и в центре Герцеговины в частности. Мостар и его окрестности предрасположены ближе к северу, западу и востоку страны. Через центр города протекает река Неретва, поэтому о Мостаре говорят как о «городе на реке Неретва». В городской части Мостара располагаются три района: Биело-Поле на севере (большинство местных деревень), Мостарска (непосредственно город и часть местных деревень), Бишче-Поле на юге (индустриальный район).

Средняя высота составляет 60—80 метров над уровнем моря. На территории Града Мостара располагаются горы Хум, Брканово-Брдо, Галац, Орловац, Микуляча, Жовница, Планиница и Фортица, непосредственно около Мостара расположены горы Вележ и Прень. Протекают реки Неретва, Радоболя, Дрежанка, Буна, Буница и Ясеница.

Городское управление 
Община Мостар была образована в 1959 году после объединения общин Мостар и Дрежница, куда входили вместе 57 населённых пунктов. В годы Гражданской войны в Югославии община фактически распалась на этнические территории сербов, хорватов и боснийцев.

По итогам Дейтонских соглашений часть общины отошла к Республике Сербской с тремя деревнями. Оставшаяся в составе Федерации Боснии и Герцеговины община была переформирована в Град Мостар и разделена на шесть малых общин: северную, историческую (Стари Град), юго-восточную, южную, юго-западную и западную. Первые три общины были населены бошняками, три оставшиеся были хорватскими.

В 2004 году Верховный представитель по Боснии и Герцеговине Пэдди Эшдаун внёс предложение по реорганизации Града Мостара, в котором предлагалось упразднить общины и заменить их кварталами, однако хорватская община выразила своё недовольство проектом, мотивировав это тем, что Эшдаун пытался наделить более обширными правами этнических бошняков. Тем не менее, проект был принят.

В настоящее время к Граду Мостару относятся 60 населённых пунктов.

Население 
По данным переписи населения 1991 года, в общине Мостар проживали 126628 человек из 57 населённых пунктов.

Литература 
 Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године.
 Службене новине ФБиХ бр. 9/04

Общины Федерации Боснии и Герцеговины
Герцеговино-Неретвенский кантон